Дереш:

 Дереш Валерій Костянтинович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Йоланта Шиманек-Дереш (1954—2010) — польський юрист і політичний діяч. Депутат Сейму V і VI скликань.
 Любко Дереш (* 1984) — сучасний український письменник.
 Дереш Олександр Васильович (1974—2016) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.